Beuf ist der Familienname folgender Personen:

 Augusto Beuf (1887–1969), italienischer Opernsänger (Bariton/Bass)
 Sylvain Beuf (geb. 1964), französischer Jazz-Saxophonist, Komponist und Arrangeur